Kollár ist der Familienname folgender Personen:

 Adam František Kollár (1718–1783), slowakischer Schriftsteller, Geschichtswissenschaftler und Hofbibliothekar
 Boris Kollár (* 1965), slowakischer Politiker
 Dávid Kollár (* 1983), slowakischer Jazzmusiker
 František Kollár (slowakisch Ferenc Kollár; 1904–1979), französischer Fotograf ungarischer Herkunft, siehe François Kollar
 Ján Kollár (tschechisch Jan Kollár, slowakisch Ján Kollár; 1793–1852), slowakischer Lyriker, Altertumsforscher und Sprachwissenschaftler
 János Kollár (* 1956), ungarischer Mathematiker
 László P. Kollár (* 1958), ungarischer Werkstoffwissenschaftler

Siehe auch:
 Kollar (Begriffsklärung)
 Collar
 Kolar